Rocky Beach (en: felsiger Strand) bezeichnet:
 Rocky Beach; historischer Name von Gilchrist Beach, Geröllstrand auf der Nordseite der Insel Heard.
 Rocky Beach; Graphic Novel von Christopher Tauber über Die drei ???.
 eine fiktive Stadt:
 in Kalifornien in der der Jugendbuch- und Hörspielserie Die drei ???; siehe Die drei ???#Inhalt.
 in der pakistanischen  Detektivgeschichte Tin Goyenda von Rakib Hasan.